Kawkasski (russisch ) in der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Kawkasski (Karatschai-Tscherkessien), ländliche Siedlung und Rajonverwaltungszentrum in der Republik Karatschai-Tscherkessien
 Kawkasski (Krasnodar), Dorf in der Region Krasnodar
 Kawkasski (Stawropol), Dorf in der Region Stawropol